Die Saison 2022/23 ist die 46. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und die sechzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 29. Juli 2022 eröffnet, der letzte Spieltag soll am 27. Mai 2023 absolviert werden.

Teilnehmer 
 
Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2021/22:
  TSV Schott Mainz
  FK Pirmasens
 die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2021/22:
  Arminia Ludwigshafen
  FC Hertha Wiesbach
  FV Engers 07
  FV Dudenhofen
  SV Alemannia Waldalgesheim
  SV Gonsenheim
  FV 07 Diefflen
  FC Karbach
  TuS Mechtersheim
  TuS Koblenz
  TSG Pfeddersheim
  Eisbachtaler Sportfreunde
   1. FC Kaiserslautern II
  SV Elversberg II
  SG 2000 Mülheim-Kärlich
  FSV Jägersburg
 der Meister der Rheinlandliga 2021/22:
  Ahrweiler BC
 der Meister der Saarlandliga 2021/22: 
  SV Auersmacher
 der Meister der Verbandsliga Südwest 2021/22:
  SV Morlautern
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Verbandsliga Südwest und Saarlandliga 2021/22:
  TuS Kirchberg

Modus 
Die 22 Mannschaften wurden, analog zur Vorsaison, vorab unter Berücksichtigung regionaler Nähe in zwei Staffeln zu je elf Teilnehmern eingruppiert. In dieser Gruppenphase spielte jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen, woraufhin jeder Klub am Ende jeweils 20 Spiele absolviert hatte.

Anschließend zogen die fünf besten Vereine jeder Staffel in die Meister-, die jeweils sechs schlechtesten pro Staffel in die Abstiegsrunde ein. In den jeweiligen Platzierungsrunden wird erneut jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Allerdings trifft jeder Verein nur auf Gegner, gegen die er in der Gruppenphase noch nicht gespielt hat. Die in der Gruppenphase erreichten Ergebnisse werden vollumfänglich mitgenommen.

Aufstiegsberechtigt ist am Ende der Meister (Sieger der Meisterrunde) und spielt in der Saison 2023/24 in der Regionalliga Südwest, der Vizemeister nimmt hingegen an der Aufstiegsrelegation teil.

Staffel Nord

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsrunden

Meisterrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2022/23